Vinter X Games 2012  hölls den 26 januari - 29 januari 2013 i Aspen, Colorado USA. Det var det elfte året i rad som X Games hölls i Aspen.

Resultat

Medaljfördelning

Skidor

Damernas SuperPipe

Herrarnas SuperPipe

Herrarnas Big Air

Herrarnas Slopestyle

Damernas Slopestyle

Snowboard

Herrarnas SuperPipe

Herrarnas Big Air

Damernas Slopestyle

Herrarnas Slopestyle

Snöskoter

Freestyle

Bästa Trick

Referenser

Externa länkar 
 

X Games
Sportåret 2012
2012 i USA
Sportevenemang i Colorado